Před půlnocí může označovat:
 Před půlnocí (film) – americký romantický film z roku 2013
 Před půlnocí (pořad) – zpravodajský pořad ČT24 vysílaný v letech 2005–2013